Die Verbandsliga Niederrhein 1971/72 war die 16. Spielzeit der Verbandsliga Niederrhein, die von 1957 bis 1978 die höchste Spielklasse im niederrheinischen Amateur-Fußball der Männer war. Bis 1974 stellte diese Liga zusammen mit den Verbandsligen Mittelrhein und Westfalen den Unterbau zur Regionalliga West dar und war im damaligen deutschen Fußball-Ligasystem drittklassig.

Saisonabschluss 
Der 1. FC Mülheim wurde Niederrheinmeister und stieg auf in die Regionalliga West. Olympia Bocholt, der VfB Speldorf und Hamborn 07 stiegen in die Landesliga Niederrhein ab. Aus den Landesligen stiegen zur neuen Saison 1972/73 die Amateure von Schwarz-Weiß Essen, der VfB Bottrop und der 1. FC Viersen auf. Aus der Regionalliga West kam Absteiger VfR Neuss hinzu.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Verbandsliga Niederrhein 1971/72 auf f-archiv.de
 Ehrentafel der Niederrhein-Meister bei D.S.F.S

Fußballsaison 1971/72
Fußball-Verbandsliga Niederrhein